Babuškin je jméno více sídel v Rusku:

 Babuškin, město v Burjatsku pojmenované po Ivanu Vasiljevičovi Babuškinovi
 Babuškin (Moskva), dřívější město v Moskevské oblasti, od roku 1960 součást Moskvy. Jméno nese po hrdinovi Sovětského svazu Michailu Sergejeviči Babuškinovi

příjmení
 Babuškin (příjmení) – více osob téhož příjmení